Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Франческа Ск'явоне і Флавія Пеннетта.

Сестри Серена і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Луціє Градецька з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

  Лізель Губер /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботнік (2 коло)
  Марія Кириленко /  Надія Петрова (2 коло)
  Катерина Макарова /  Олена Весніна (чвертьфінал)
  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (фінал)
  Ярослава Шведова /  Галина Воскобоєва (3 коло)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (2 коло)
  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (чвертьфінал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абігейл Спірс (чвертьфінал)
  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (3 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Аранча Парра Сантонха (1 коло)
  Бетані Маттек-Сендс /  Саня Мірза (3 коло)
  Хісела Дулко /  Паола Суарес (1 коло)
  Ірина-Камелія Бегу /  Моніка Нікулеску (2-ге коло, знялася)
  Чжуан Цзяжун /  Віра Душевіна (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2012 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір